Custer City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Custer City (Oklahoma)
 Custer City (Pennsylvania)
 Custer City (South Dakota)